El término Us o US puede referirse a:

Países y localidades geográficas
 U.S., siglas de United States, nombre en inglés de Estados Unidos.
 U.S., siglas de Unión Soviética, un estado federal de repúblicas socialistas que existió entre 1922 y 1991 en Eurasia.
 Us, población y comuna francesa en la región de Isla de Francia.
 Unión Sudafricana.

Organizaciones políticas;
 Unidad Socialista, una coalición electoral española.
 Unión Socialista, partido político chileno.

Instituciones educativas
 Universidad de Sevilla, España.
 Universidad de Sussex, Reino Unido.
 Université de Sherbrooke, una universidad en Quebec, Canadá.

Varios
 .us, dominio superior geográfico de Estados Unidos.
 US$ o también US, U$S o U$, símbolo del dólar estadounidense.
 US Airways, una aerolínea estadounidense.
 Ultrasonido.
 Urban Symphony, grupo musical estonio.
 el nombre común de la planta '''''Erica australis

Siglas